Termin  ima više značenja.

 Beta-amirinska sintaza, enzim
 2,2'-Bipiridin